Сан Мигелито има више значења:

 Сан Мигелито (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Мигелито (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Мигелито (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Мигелито (Калкини), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Мигелито (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Мигелито (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Мигелито (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мигелито (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мигелито (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мигелито (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мигелито, Текоксомајевактитла (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Сан Мигелито (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Мигелито, Сан Мигел Колонија ел Салитре (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Мигелито (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Мигелито (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Мигелито (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Мигелито (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Мигелито (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Мигелито (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Мигелито (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Мигелито (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Мигелито (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Мигелито (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Мигелито (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Мигелито (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Мигелито (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Мигелито (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Мигелито (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Мигелито (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигелито (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Мигелито (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Мигелито (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Мигелито, Ел Родео (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Мигелито, Ел Чапарал (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Мигелито (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Мигелито (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Мигелито (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Мигелито (Бависпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Мигелито (Бенхамин Иљ), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Мигелито (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Мигелито (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Мигелито (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Мигелито (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Мигелито (Отатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Мигелито, Ранчо Платанеро (Отатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Мигелито (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Мигелито (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику